James Watson peut faire référence à :

 James Watson (vers 1740-1790), graveur irlandais
 James Watson (1951-2011), trompettiste anglais ;
 James Craig Watson (1838-1880), astronome américano-canadien ;
 James Watson (1872-1958), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 James Dewey Watson (1928-), biologiste, codécouvreur de la structure de l'ADN, prix Nobel de médecine en 1962.
 James Watson (1970-), acteur britannique.